Милан Николов Делчев, е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Милан Делчев е роден през 1883 година в Кукуш, тогава в Османската империя. Трети син на Никола Делчев и Султана Делчева и брат на Гоце, Димитър и Христо Делчеви.

Милан Делчев става четник при войводата Кръстьо Асенов през 1901 година. На 12 юни 1903 година, малко преди началото на Илинденско-Преображенското въстание, турците обграждат четата край Неманци, където в сражението Милан Делчев пада убит.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Милан
Родени в Кукуш